«Куджо» () — фильм ужасов 1983 года режиссёра Льюиса Тига, снятый по одноимённому произведению Стивена Кинга. Сценарий написан Доном Карлосом Данауэем и Барбарой Тернер (под псевдонимом Лорен Куррье). Был выпущен за четыре месяца до фильма «Кристина» (1983), еще одной экранизации рассказа Стивена Кинга, выпущенной в кинотеатрах в том же году.

Сюжет 
Куджо — кличка сенбернара, принадлежащего семье Кэмберов, живущей в городке Касл-Рок. Здесь Джо Кэмбер работает механиком. Во время охоты на полях неподалёку от дома Кэмберов, Куджо был укушен летучей мышью, зараженной бешенством. После заражения Куджо убивает Гарри Первира, соседа Кэмберов. Джо идет к Гарри, чтобы подвезти по делам, но находит того мертвым. Куджо убивает и Джо, когда тот пытается дозвониться до полиции. Его жена и сын, между тем, гостят у родственников.

У супругов Трентонов проблемы: жена Вика Трентона, Донна, завела себе любовника. И, хоть она рассталась с ним, отношения с мужем на грани распада. Вик уезжает по делам в другой город. Донна же приезжает с сынишкой Тэдом в мастерскую Кэмбера, чтобы починить машину, и оказывается заложницей взбесившейся собаки. Два дня она сидит с ребёнком в машине, не имея возможности выйти. В итоге, когда собака убивает и приехавшего шерифа Баннермана, Донна все же находит в себе мужество забить собаку бейсбольной битой, брошенной сыном хозяина. Она относит своего сына в дом и приводит его в чувство. Полуживой Куджо предпринимает ещё одну попытку убийства, но Донна стреляет в него из револьвера погибшего полицейского.

Фильм заканчивается тем, что Донна с Тэдом на руках встречает мужа на крыльце дома Кэмберов.

В ролях 
 Ди Уоллес-Стоун — Донна Трентон
 Дэнни Пинтауро — Тэд Трентон
 Дэниэл Хью Келли — Вик Трентон
 Кристофер Стоун — Стив Кемп
 Эд Лотер — Джо Кэмбер
 Каюлани Ли — Черети Кэмбер
 Билли Джейн — Бретт Кэмбер
 Миллс Уотсон — Гарри Первир

Фестивали и награды 
 1987 — Приз зрителей на кинофестивале Fantasporto.

Отличия от первоисточника 
 Исключена линия пребывания Бретта Кэмбера с матерью в гостях у её сестры.
 В первоисточнике Тед умирает в машине от обезвоживания.
 В книге Куджо умирает из-за раны в глаз обрубком от биты.

Примечания 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1983 года
Фильмы ужасов о животных
Фильмы-триллеры США
Экранизации произведений Стивена Кинга
Фильмы о собаках
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Льюиса Тига
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1983 года